Krebsbächle ist ein Gewässername:

 Krebsbächle (Alb), linker Zufluss der Alb (zum Oberrhein) bei Ettlingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Krebsbächle oder Winkelgraben (Möhlin), linker Zufluss der Möhlin bei Ehrenkirchen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Krebsbächle (Moosbach), linker Zufluss des dort Sägmühlebach genannten Moosbachs nahe Hütten, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg  

Siehe auch:
 Krebsbach
 Krebsbächel